Гранха лас Паломас има више значења:

 Гранха лас Паломас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лас Паломас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику